Albert Kunze ist der Name folgender Personen:

* Albert Kunze (Sänger) (1872–1954), deutscher Opernsänger (Bass), Komiker, Schauspieler und Mundartschriftsteller
 Albert Kunze (Maler) (1877–1949), deutscher Maler
 Albert Kunze (Bergsteiger) (1879–1965), deutscher Eisenbahninspektor und Kletterer sowie Erstbegeher in der Sächsischen Schweiz